Il gruppo dell'idrotalcite è un gruppo di minerali con formula generica Mg6R23+(OH)16CO3·4H2O con R = Al, Cr o Fe appartenente al supergruppo omonimo.

Minerali del gruppo dell'idrotalcite 
 Desautelsite
 Droninoite
 Idrotalcite
 Iowaite
 Jamborite
 Meixnerite
 Piroaurite
 Reevesite
 Stichtite
 Takovite
 Woodallite

Note

Collegamenti esterni 
 

Idrotalcite